Csehország
 Krchleby, település a Kutná Hora-i járásban
 Krchleby, település a Nymburki járásban
 Krchleby, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Krchleby, település a Šumperki járásban
 Krchleby, Křečovice településrésze a Benešovi járásban
 Krchleby, Staňkov településrésze a Domažlicei járásban
 Krchleby, Pardubice településrésze a Pardubicei járásban